Кавасуми — фамилия. Список известных носителей:

 Кавасуми, Аяко — популярная сэйю и J-Pop-певица, родилась в Токио, Япония. 
 Кавасуми, Нахоми — японская футболистка. Чемпионка мира 2011 года.